Виталий Жи́лкин:
 Жилкин, Виталий Афанасьевич (род. 1939) — доктор технических наук.
 Жилкин, Виталий Евгеньевич (1963—2019) — советский футболист, российский тренер.